Christian Meier puede referirse a:

 Christian Meier (1970), actor y cantante peruano.
 Christian Meier (1985), ciclista canadiense.